El Torneig d'Auckland 2014, conegut oficialment com el Heineken Open 2014, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i l'11 de gener de 2014 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

El tennista estatunidenc John Isner va guanyar per segona vegada a Auckland (2010).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014